Unsworth est un patronyme porté notamment par :

 Barrie Unsworth (né en 1934), homme politique australien ;
 Barry Unsworth (1930-2012), romancier britannique ; 
 Cathi Unsworth, critique rock et auteur britannique de romans policiers ;
 David Unsworth (né en 1973), footballeur anglais ;
 Geoffrey Unsworth (1914-1978), chef opérateur britannique ;
 Laura Unsworth (née en 1988), joueuse de hockey sur gazon britannique.

Toponyme 
 , village près de Bury, Lancashire.

Homonymie de patronyme